Stoicănești se poate referi la:
Stoicănești, Olt
Stoicănești, Vâlcea